Astakos (altgriechisch Ἀστακός, neugriechisch Αστακός) bezeichnet
 Astakos (Thebaner), thebanischer Krieger in der griechischen Mythologie
 Astakos (Bithynien), antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Bithynien
 Astakos (Akarnanien), antike Stadt in der westgriechischen Landschaft Akarnanien
 Astakos (Xiromero), Stadt und Verwaltungssitz der Gemeinde Xiromero, Region Westgriechenland
 Astakos (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk der Gemeinde Xiromero, Region Westgriechenland